
Termin -{CPD}- ima više značenja.

 Pirimidinski dimer (), tip DNK oštećenja
 Ciklopentadien, ugljovodonik